Abreviação em polonês do Instituto da Memória Nacional
 Código IATA do Aeroporto de Ipatinga, no Brasil
 Instituto Pedro Nunes, em Portugal
 Instituto Politécnico Nacional, no México

Desambiguações de siglas